André Gomes Magalhães de Almeida – calciatore portoghese
 Ângelo Mariano de Almeida – calciatore brasiliano
 Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim – musicista, compositore e cantante brasiliano
 Felipe Augusto de Almeida Monteiro – calciatore brasiliano
 Francisco de Almeida – esploratore e militare portoghese
 Hugo Miguel Pereira de Almeida – calciatore portoghese
 João Soares de Almeida Filho – ex calciatore brasiliano
 Joaquim António Portugal Baptista de Almeida – attore portoghese naturalizzato statunitense
 José Eduardo Bischofe de Almeida – calciatore brasiliano
 José Mário de Almeida Barros – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Lourenço de Almeida – esploratore e militare portoghese
 Maria de Medeiros Esteves Victorino de Almeida – attrice e regista portoghese
 Mayron De Almeida – calciatore belga
 Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares – architetto brasiliano
 Paulo Villas Boas de Almeida – ex cestista brasiliano